Harzreise steht für
Die Harzreise, Heinrich Heine, 1824
Harzreise im Winter. Johann Wolfgang von Goethe, 1777

Siehe auch